

Patronyme 
 Ozak Esu (née en 1991), ingénieure électricienne nigériane.

Sigle 

Le sigle ESU peut signifier :
 Emporia State University (en français, Université d'État d'Emporia), aux États-Unis ;
 European Students' Union (en français, Union des étudiants d’Europe) ;
 New York City Police Department Emergency Service Unit, le service d'urgence de la police de New York.

Sciences et techniques 
 esu est le symbole d'electrostatic unit (en français, unité de charge électrostatique).

Culture et société 
 L'esu est une pratique sociale née dans le Japon du début du xxe siècle, ainsi qu'un genre littéraire traitant de cette pratique.

Toponyme 
 Esu est une localité du Cameroun.